Questa lista dei cingolati della Bundeswehr suddivide i veicoli per impiego. Il Bundeswehrplan del 2009 prevede l'abbandono di alcuni modelli.

Legenda 

 Modello
 Immagine
 Impiego dal
 Impiego fino al
 Numero esemplari utilizzati
 Numero in uso
 Impiego
 Utilizzatore: Armi della Bundeswehr (Luftwaffe/Heer/Marine/Rüstungsbereich). Sperimentali e prove sono segnati come „WTD“.

Gli attuali in uso sono evidenziati in verde chiaro.

Carri armati da combattimento

Cacciacarri

Veicolo da combattimento della fanteria

Veicolo trasporto truppe

Carri armati

Semovente antiaereo

Semovente d'artiglieria

Artiglieria da campo e autocannoni

Lanciarazzi

Ricognitori

Carri del Genio

Veicolo gettaponte

Carri antimina

Veicolo corazzato da recupero

Carri ambulanza

Trattori

Sperimentali

Note

Voci correlate 
 Armi della Bundeswehr
 Navi della Bundeswehr
 Velivoli della Bundeswehr
 Veicoli ruotati della Bundeswehr
 Munizioni della Bundeswehr

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 http://www.deutschesheer.de/portal/a/heer
 http://www.panzerbaer.de/

Bundeswehr